Draganowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Burgas
 Draganowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Draganowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali
 Draganowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Wielkie Tyrnowo